Гранха Марј има више значења:

 Гранха Марј (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Марј (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Марј (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику